«Am I Wrong» ― песня норвежского музыкального дуэта Nico & Vinz с их дебютного альбома Black Star Elephant. Песня была первоначально выпущена в качестве цифрового сингла для скачивания в Норвегии 12 апреля 2013 года и стала хитом в различных странах Северной Европы, включая Норвегию, Швецию, Данию, Россию и Финляндию. После международного релиза и смены названия дуэта на Nico & Vinz песня достигла коммерческого успеха в различных других странах, достигнув первого места в Канаде, Новой Зеландии, Соединенном Королевстве и первой пятерки в Австралии и Соединенных Штатах, среди других стран.

История 
Во время интервью на Good Morning America, когда его спросили о значении песни и о том, что вдохновило их на её создание, Нико Сереба сказал: Вдохновение приходит из маленькой страны, но у тебя большие мечты, и люди говорят тебе, чувак, это нереально, ты не сможешь быть на вершине мира о чём бы ты ни мечтал.

Видеоклип 
Музыкальное видео было впервые выпущено на YouTube 20 июня 2013 года общей продолжительностью пять минут и пять секунд. Режиссёром и монтажером видео выступил Кавар Сингх. Действие происходит в Африке, а именно в Мауне в Ботсване, а также на водопаде Виктория в Зимбабве и Замбии, где дуэт ходит с телевизором каждый, пытаясь найти сигнал, чтобы определить местонахождение другого. По словам группы, он был составлен в попытке представить положительную сторону Африки, поскольку континент слишком часто погрязает в негативных новостях.

Трек-лист 
 Digital download
 «Am I Wrong» — 4:07

 CD single (Germany)
 «Am I Wrong» — 4:08
 «Am I Wrong»  — 4:06

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Синглы, возглавлявшие хит-парад России
Синглы, возглавлявшие хит-парад Израиля
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart